Berliner FC Dynamo (celým názvem: Berliner Fussball Club Dynamo e. V.), známý též pod zkratkou BFC Dynamo, je německý fotbalový klub, který sídlí v berlínském městském obvodu Pankow. Oficiální založení je datováno ke dni 15. ledna 1966, poté co proběhla velká reformace východoněmeckého fotbalu. Od sezóny 2014/15 působí v Regionallize Nordost, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou vínově červená a bílá.

V časech Německé demokratické republiky patřil k nejúspěšnějším klubům země, v 80. letech se stal absolutním domácím hegemonem, získal v této éře 10 mistrovských titulů v řadě (1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988). Třikrát získal východoněmecký pohár (1959, 1988, 1989). Paradoxně však svého největšího mezinárodního úspěchu nedosáhl v této hvězdné éře, ale v sezóně 1971/72, kdy se probojoval do semifinále Poháru vítězů pohárů. Ve zlaté éře dvakrát vybojoval čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí (1979/80, 1983/84).

Své domácí zápasy hrává na Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparku s kapacitou 24 017 diváků.

Historie 
Historie klubu se začala psát v roce 1954 poté, co východoněmečtí politici začali uvažovat o vytvoření vrcholového policejního klubu z Berlína. SC Dynamo bylo založeno ještě v témže roce. Prvoligová fotbalová licence mu připadla poté, co byl další policejní klub z Drážďan přeřazen do druhé nejvyšší soutěže. Zde se také začala rodit nová rivalita mezi oběma kluby. Až do sjednocení Německa byl klub spojen s východoněmeckou policií.

V úvodní sezóně klub obsadil sedmé místo. V roce 1956 berlínské Dynamo sestoupilo o soutěž níže, hned se ovšem dokázalo vrátit. Dne 15. ledna 1966 se začala psát nová kapitola místního fotbalu. Dřívější fotbalový oddíl byl vyčleněn z SC Dynamo a vytvořil tak BFC Dynamo, což se oficiálně považuje za vznik dnešního klubu. Poslední sestup ve východoněmecké éře klub potkal v sezóně 1966/67, i v tomto případě se dokázal okamžitě vrátit. Zlatou éru klub prožíval v osmdesátých letech. V tomto období se stal naprostým hegemonem východoněmeckého fotbalu. Podařilo se mu získat deset mistrovských titulů v Oberlize, tři vítězství ve východoněmeckém poháru a jedno vítězství ve východoněmeckém superpoháru.

Po sjednocení Německa byl klub přejmenován na FC Berlin. Vše proběhlo kvůli obavám majitelů vzhledem k historické vazbě názvu Dynama se státní policií. Po přejmenování klub pouze paběrkoval v nižších soutěžích. V roce 1999 se přejmenoval zpátky na Dynamo. Ani tento krok ovšem nepomohl uniknout těžké finanční situaci, ve které Dynamo bylo a v roce 2001 se tak dostalo do insolvence. Konsolidace klubu probíhala celé jedno desetiletí, ve kterém klub působil pouze ve Verbandslize a Oberlize.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1954 – SC Dynamo Berlin (Sportclub Dynamo Berlin)
 1966 – BFC Dynamo (Berliner Fussball Club Dynamo)
 1990 – FC Berlin (Fussball Club Berlin)
 1999 – BFC Dynamo (Berliner Fussball Club Dynamo)

Získané trofeje 
Zdroj: 

 DDR-Oberliga ( 10× )
 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88
 FDGB-Pokal ( 3× )
 1959, 1987/88, 1988/89
 DFV-Supercup ( 1× )
 1989
 Berliner Pokal ( 10× )
 1967/68‡VB, 1968/69‡VB, 1972/73‡VB, 1983/84‡VB, 1998/99, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2017/18 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým, VB = východoberlínský pohár)

Umístění v jednotlivých sezonách

SC Dynamo Berlin (1954 – 1966) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1954–1956: DDR-Oberliga
 1957: DDR-Liga
 1958–1965: DDR-Oberliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, zlaté podbarvení – 1. místo, stříbrné podbarvení – 2. místo, bronzové podbarvení – 3. místo, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

BFC Dynamo (1966 – ) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1965–1967: DDR-Oberliga
 1967–1968: DDR-Liga Nord
 1968–1991: DDR-Oberliga
 1991–1994: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 1994–2000: Fußball-Regionalliga Nordost
 2000–2002: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2002–2004: Verbandsliga Berlin
 2004–2014: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2014– : Fußball-Regionalliga Nordost

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, zlaté podbarvení – 1. místo, stříbrné podbarvení – 2. místo, bronzové podbarvení – 3. místo, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2001/02: Klub se odhlásil ze soutěže z důvodu insolvence. Do následujícího ročníku se pak přihlásil do čistě amatérské Verbandsligy.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Literatura 
 Marco Bertram: BFC Dynamo, Berlin 2015, 
 Andreas Gläser: Der BFC ist schuld am Mauerbau! Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 2002, .
 Jörn Luther, Frank Willmann: BFC Dynamo – Der Meisterclub. Das Neue Berlin, Berlin 2003, .
 Hanns Leske: Erich Mielke, die Stasi und das runde Leder: Der Einfluß der SED und des Ministeriums für Staatssicherheit auf den Fußballsport in der DDR. Die Werkstatt, Göttingen 2004, .
 Paul Bach (Hrsg.): Ostblock – Das BFC Fanzine. Eigenverlag, Berlin 2006.

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Berlíně
Fotbalové kluby založené v roce 1966